«Автолегенды СССР» — російськомовний науково-пізнавальний автомобільний журнал про легкові радянські автомобілі. Видається італійським видавничим домом «DeAgostini» з 26 січня 2010 року.

У кожному випуску міститься історія створення моделі, архівні фотографії, модифікації і її технічні характеристики. У комплектацію журналу входить колекційна модель-копія в масштабі 1:43, виготовлена в КНР.

На сторінках журналу «Автолегенди СРСР» доступні для детального вивчення такі розділи:
 головний герой;
 форма і зміст;
 паспортні дані;
 варіації на тему.
З 18 березня 2014 року в Україні почали видавати журнальну серію «Автолегенди СССР: Лучшее» («Автолегенди СРСР: Найкраще»). Дана серія відрізняється тим, що до неї входитимуть саме ці моделі автомобілів, які були визнаними дійсно найкращими зі всіх автомобілів цієї епохи. Основною відмінністю від звичайної серії «автолегенд» є колір моделей автомобілів.

Номери журналу, що вийшли та заплановані

Див. також 
Суперкары. Лучшие автомобили мира

Посилання 
 Офіційний сайт журналу «Автолегенды СССР» 
 Офіційний сайт видавництва «De Agostini» 
 Обкладинки та зміст всіх випусків, що вийшли в Росії 
   Графік виходу журналу. Українська версія
 Графік виходу журналу. Російська весія 

Російськомовні журнали України
Автомобільні журнали
Засновані в Італії 2010